Пудиков — фамилия. Известные носители:
 Пудиков, Александр Константинович (1899—1965) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Пудиков, Василий Лазаревич (1959) — советский самбист.

 Пудикова, Нина Константиновна (1912—1996) — передовик советской чёрной металлургии, Герой Социалистического Труда.